Diskurs bezeichnet:
 Diskurs, ein wissenschaftliches Konzept
 Diskurs (Zeitschrift), eine deutsche Zeitschrift

Siehe auch
 tv diskurs – Verantwortung in audiovisuellen Medien, Zeitschrift der FSF